Lynott ist der Nachname von:
John Lynott (1921–1994), US-amerikanischer Ingenieur
Phil Lynott (1949–1986), irischer Rockbassist